Бау́тин — фамилия.

 Баутин, Владимир Моисеевич (род. 1948) — советский и российский агроном.
 Баутин, Николай Николаевич (1908—1993) — советский и российский учёный, механик.
 Баутин, Сергей Викторович (1967—2022) — советский и российский хоккеист.